Linné puede hacer referencia a:
 Carl von Linné o Carlos Linneo (1707-1778), científico, naturalista, botánico y zoólogo sueco.
 Otto Armand Linne (1869-1937), arquitecto paisajista alemán.
 Sigvald Linné (1899-1986), arqueólogo y etnógrafo sueco.